Cordó (calçat), mètode de subjecció del calçat al peu.
 Cordó umbilical, teixit que uneix el fetus i la mare
 Cordó de Sant Francesc, cordó que usen els membres de certes ordes religiosos 
 Cordó policial, quan la policia impedeix l'accés a una zona o lloc.
 Cordó (ornament), ornament d'uniforme de gala en forma de cordó trenat.